Никола́й Кура́ев:
 Кураев, Николай Алексеевич (1923—1994) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Кураев, Николай Николаевич (1910—1982) — заслуженный строитель РСФСР, лауреат Сталинской премии.